Die Saison 1997/1998 der English Premiership war die elfte Saison der obersten Spielklasse der englischen Rugby-Union-Meisterschaft. Aus Sponsoringgründen trug sie den Namen Allied Dunbar Premiership. Sie begann am 23. August 1997, umfasste 22 Spieltage (je eine Vor- und Rückrunde) und dauerte bis zum 17. Mai 1998. Den Meistertitel gewannen zum ersten Mal die Newcastle Falcons. Am Ende der Saison stieg Bristol Rugby ab.


Allied Dunbar Premiership 
 Tabelle

M: Letztjähriger Meister
P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division One

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

National Division One 
Die Saison der zweiten Liga (National Division One) umfasste 22 Spieltage mit je einer Vor- und Rückrunde. Die zwei bestplatzierten Mannschaften, die Bedford Blues und der West Hartlepool RFC, stiegen direkt in die Premiership auf, während das drittplatzierte London Scottish sich in einem Play-off gegen Bristol Rugby durchsetzte. Da die Liga im folgenden Jahr um zwei Mannschaften erweitert wurde, gab es keine Absteiger.

 Tabelle

P: Promotion (Aufsteiger) aus der National Division Two
R: Relegation (Absteiger) aus der Premiership

* Abzug von 2 Punkten

Die Punkte wurden wie folgt verteilt:
 2 Punkte bei einem Sieg
 1 Punkte bei einem Unentschieden
 0 Punkte bei einer Niederlage

Weblinks 
 Tabellen Allied Dunbar Premiership und National Division One 1997/1998

1998
Rugby 1997
Rugby 1998